Krups — немецкая марка, под которой производятся кофеварки и кофемашины, а также различная малая бытовая техника. Названа в честь основателя Роберта Крупса. С 2001 года входит во французский консорциум Groupe SEB.

История Krups 
 1846 — появление фирмы Krups в г. Вальд; Роберт Крупс создает промышленное предприятие на основе кузницы своего дяди Джошуа Кортца; компания производит пружинные весы.
 1866 — производство переносится в г. Золинген, начинается экспорт продукции Krups в Голландию и Швейцарию.
 1920 — Krups становится крупнейшим производителем хозяйственных весов в Германии. На предприятии работает около 110 человек.
 1951 — компания переходит под управление третьего поколения семьи Крупс (Фриц Крупс и доктор Карл Курнер), на предприятии работает только 30 человек.
 1956 — Krups начинает выпускать свою первую кофемолку.
 1959 — Krups выпускает миксер «3Mix»
 1961 — Krups выпускает электрическую кофеварку Onko, которая позднее была переименована в T8.
 1964 — производство состоит из 5 заводов, 4 из которых расположены в Германии, а 1 — в Ирландии (Лимерик). На предприятиях работают 1714 человек.
 1967 — Krups выпускает свою первую ломтерезку.
 1972 — товары Krups появляются на северо-американском рынке.
 1975 — на предприятиях Krups работает 4000 человек. Торговый оборот компании достигает 300 млн немецких марок.
 1983 — Krups начинает производить первую эспрессо-кофеварку. Ассортимент компании расширяется за счет паровых машин, электронно-программируемых моделей и комбинированных приборов.
 1991 — Krups начинает совместное производство с компанией Nestle; выпущена первая капсульная система Krups Espresso.
 1991 — Moulinex приобретает предприятие Krups.
 1996 — компания отметила своё 150-летие.
 1999 — закрылась фабрика в Лимерике (800 рабочих).
 2001 — После банкротства Group SEB покупает часть акций Moulinex, благодаря чему Krups также вошёл в состав группы компаний.
 2005 — Krups выпускает новый ассортимент продукции, созданной дизайнером Константином Криком (Konstantin Grcic).
 2009 — В результате сотрудничества Krups и Heineken создана запатентованная система охлаждения, хранения и розлива пива BeerTender
 2010 — Krups и Nestle представили новую совместную разработку — систему приготовления напитков Dolce Gusto.

Технологии Krups 
Компания Krups создала несколько технологических решений, которые были использованы в её продуктах.
 Жерновая кофемолка Krups обеспечивает равномерный помол, который сохраняет аромат кофе.
 Запатентованная система прессования Krups (Krups Tamping System) равномерно спрессовывает молотый кофе перед приготовлением, благодаря чему обеспечивается высокое давление и напиток получается крепче.

Ассортимент продукции Krups, представленный в России 
 Система охлаждения и розлива пива BeerTender
 Система приготовления напитков Dolce Gusto
 Кофеварки эспрессо
 Кофеварки Nespresso
 Автоматические кофемашины эспрессо
 Помповые кофеварки эспрессо
 Капельные кофеварки
 Кофемолки
 Кухонные весы
 Кухонные комбайны
 Тостеры
 Чайники
 Электрические ломтерезки
 Открывалки
 Соковыжималки
 Стационарные блендеры

Прежний девиз бытовой техники марки Krups в России — «Krups. И этим всё сказано».

Интересные факты 
 Дизайнерская кофемолка 223 Coffina Super была использованы в качестве реквизита в известных фильмах, как в оригинальном виде, так и изменённая: «Чужой» (кадры, не вошедшие в фильм), «Назад в будущее» (термоядерный генератор „Mr. Fusion“) и в телесериале «Пространство» (3-й сезон, 3-я серия, сцена в лазарете).
 Запущенная в 1991 году первая в истории веб-камера показывала кофеварку в Троянской комнате Кембриджского университета, также выпущенную компанией Krups. Камера была настроена учёными так, чтобы можно было видеть кофеварку и узнать не пуста ли она. Сейчас камера не работает, поскольку была отключена 22 августа 2001 года. Последний фотоснимок, сделанный этой камерой, ещё можно видеть на её домашней странице в Интернете.

См. также 
 Moulinex
 Groupe SEB
 Tefal
 Rowenta

Примечания

Источники 
 Kevin N. Otto, Kristin L. Wood. Product Design. Pearson Education India. 978817758821. pp281
 Robert Krups, North America 1986. Krups / 10 years in America: Quality... by design, 86/87. 32 pages/.
 Dagmar Thiemler: Krups. in: Barbara Grotkamp-Schepers (Hrsg.): Starke Marken aus Solingen. Wartberg Verlag. 1. Auflage 2006. ISBN 3-8313-1712-7. S. 32f.

Ссылки 
 Официальный сайт компании

Производители бытовой техники Германии